

Geografia

Francia
Lombard – comune della Franca Contea nel dipartimento di Doubs
Lombard – comune della Franca Contea nel dipartimento di Giura

Stati Uniti d'America
Lombard – comune dell'Illinois

Persone 
Carole Lombard – attrice statunitense
Étienne Lombard . medico francese
Gustav Lombard – militare tedesco
Hector Lombard – artista marziale misto ed ex judoka cubano
Jean Lombard – romanziere francese
Karina Lombard – attrice francese
Lambert Lombard – pittore belga
Louise Lombard – attrice britannica
Maurice Lombard – storico francese
Pieter Lombard – tiratore di fune sudafricano

Altro
Diana Lombard – personaggio del fumetto Martin Mystère
Effetto Lombard – fenomeno biologico
Lucretia Lombard – film del 1923 diretto da Jack Conway
Tasso lombard – termine internazionale per indicare l'anticipazione bancaria
Lombard Pápa Termál Futball Club – società calcistica ungherese
Pic Lombard – montagna delle Alpi Cozie